NUTM2F () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 756 амінокислот, а молекулярна маса — 80 770.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки